O Campeonato Iugoslavo de 1927 foi a primeira edição do Campeonato Iugoslavo de Futebol disputada em pontos corridos,diferentemente das edições anteriores do campeonato,disputadas em formato eliminatório.o campeão foi o Hajduk Split,que junto com o BSK Belgrado,se classificou para a Mitropa Cup.

Classificação final 

J = Jogos; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; G = Gols marcados; GS = Gols sofridos; SG = Saldo de gols; Pts = Pontos

Ligações externas 
 tabela da competição no RSSSF

Futebol da Iugoslávia